

Geografia

Austria 
 Mettersdorf – frazione di Stainz, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Mettersdorf am Saßbach – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)